Владимир Леонович:* Леонович, Владимир Владимирович (1924—1998) — орнитолог, знаток птичьих голосов.
 Леонович, Владимир Николаевич (1933—2014) — русский поэт. Примечания